Kostomlaty jsou obsaženy v názvu více českých obcí:
 Kostomlaty nad Labem – obec v okrese Nymburk
 Kostomlaty byl nazýván též hrad Mydlovar poblíž této obce
 Kostomlaty pod Milešovkou – obec v okrese Teplice
 Kostomlaty pod Milešovkou (hrad) – hradní zřícenina ve stejnojmenné obci
 Kostomlaty pod Řípem – obec v okrese Litoměřice